Галатин има више значења:
 Округ Галатин (Илиноис)
 Округ Галатин (Кентаки)
 Округ Галатин (Монтана)
 Галатин (Тексас)
 Галатин (Мисури)
 Галатин (Тенеси)